Me-Ulmasz (akad. ME-Ulmaš, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane ME-ùl-maš) – księżniczka mezopotamska, córka akadyjskiego króla Naram-Sina, siostra Szar-kali-szarri. W trakcie wykopalisk w Mari odnaleziono misę z brązu z jej inskrypcją: „Naram-Sin, król czterech stron świata. Me-Ulmasz (jest) jego córką”.

Przypisy

Bibliografia 
 Frayne D.R., Sargonic and Gutian Periods (2234-2113 BC), The Royal Inscriptions of Mesopotamia – Early Periods, tom 2, University of Toronto Press, 1993.

Mezopotamskie księżniczki
Akadyjczycy